Norquay hat folgende Bedeutungen:

ein Familienname:
 John Norquay (1841–1889), kanadischer Politiker, Premierminister von Manitoba

geographische Objekte:
 Norquay, Ort in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Mount Norquay, Berg und Skigebiet in der kanadischen Provinz Alberta

Siehe auch:
 Norgay